Џеферсонвил има више значења:
 Џеферсонвил (Џорџија)
 Џеферсонвил (Њујорк)
 Џеферсонвил (Вермонт)
 Џеферсонвил (Илиноис)
 Џеферсонвил (Индијана)
 Џеферсонвил (Кентаки)
 Џеферсонвил (Охајо)